Списък на децата на Приам от древногръцката митология.
Приам, митичният цар на Троя по времето на Троянската война, има 50 синове и 50 дъщери. Приам се жени първо за Хекуба, дъщеря на Димант. Приам има няколко конкубини, които му раждат деца.

Синове

Дъщери

Източници 

 Омир, Илиада
 Аполодор, Библиотека, 3.12.5
 Хигин, Fabulae 90
 Павзаний, Description of Greece, 10. 25 - 27

Троянска война